Пушкинский грот — архитектурное сооружение для отдыха и защиты от зноя начала XIX века в г. Феодосии.
На территории бывшей дачи губернатора Феодосии, С. М. Броневского, а ныне — Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения Министерства обороны России сохранилось небольшое каменное сооружение с колоннами. Феодосийцы называют это место Пушкинским гротом, так как именно тут в августе 1820 отдыхал, когда останавливался на несколько дней у губернатора, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

История 
По дороге из Кавказа в Гурзуф поэт заехал на несколько дней в Феодосию. А. С. Пушкин путешествовал по Крыму вместе с семьей генерала Н. Н. Раевского. В письме своему брату поэт писал о пребывании в Феодосии и знакомстве с Броневским: «Из Керчи приехали мы в Кефу (Феодосию), остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом и, подобно старику Вергилию, разводит сад на берегу моря, недалеко от города … Он не ученый человек, но имеет большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной».

Из Феодосии в Гурзуф А. С. Пушкин отправился на парусном сторожевом судне «Мингрелия». На борту судна он написал своё первое стихотворение, посвящённое морю:

Погасло дневное светило,На море синее вечерний пал туман,
Шуми, шуми, послушное ветрило,Волнуйся подо мной, угрюмый океан…''

В память о пребывании А. С. Пушкина в Феодосии установлено две мемориальные доски по ул. Генерала Горбачёва, которые находятся на зданиях, принадлежащих военному санаторию. Надпись на мраморе гласит: «Тут 16-18 августа 1820 останавливался проездом в Гурзуф великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин».

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Коцюбинский С. Д. Пушкин в Крыму. Госиздат Крым, АССР, Симферополь, 1937, заказ № 4364 — 15 000 экз.

Ссылки 
  Официальный сайт министерства обороны Украины, санатории министерства.

Достопримечательности Феодосии
Пушкинские места
Культура Феодосии
Здания и сооружения, построенные в 1812 году
1812 год в Крыму